Satz von Alexander steht für:

 Satz von Alexander (Mengentheoretische Topologie), Kriterium für endliche Teilüberdeckungen
 Satz von Alexander (Knotentheorie), jede Verschlingung ist Abschluss eines Zopfes